А́ртур Ри́чард О́лбистон (; родился 14 июля 1957 года в Эдинбурге, Шотландия) — шотландский футболист, крайний защитник. Наиболее известен по своим выступлениям за английский клуб «Манчестер Юнайтед», в составе которого выиграл три Кубка Англии.

Клубная карьера 
Олбистон перешёл в Академию «Манчестер Юнайтед» в июле 1972 года, а два года спустя подписал с клубом профессиональный контракт. Его дебют за клуб состоялся в матче третьего раунда Кубка Футбольной лиги против «Манчестер Сити» 9 октября 1974 года, в котором «Юнайтед» одержал победу со счётом 1:0. Всего Олбистон, игравший на позиции левого защитника, провёл за «Манчестер Юнайтед» 467 матчей и забил 7 голов. Он помог команде выиграть три Кубка Англии: в 1977, 1983 и 1985 годах.

В августе 1988 года контракт Олбистона с «Юнайтед» закончился, и он, в качестве свободного агента, перешёл в «Вест Бромвич Альбион», главным тренером которого был экс-тренер «Юнайтед» Рон Аткинсон. К моменту ухода Олбистона из «Манчестер Юнайтед» он был самым опытным игроком действующего состава и единственным оставшимся футболистом со времён Томми Дохерти.

Он дебютировал за «Вест Бромвич» в матче против «Лестер Сити» в начале сезона 1988/89. Всего он сыграл в этом сезоне 47 матчей и забил 2 гола, после чего вернулся в Шотландию, подписав контракт с клубом «Данди». Впоследствии он выступал за клубы «Честерфилд», «Честер Сити», «Мольде» и «Эр Юнайтед». В 1994 году завершил профессиональную карьеру, после чего выступал за ряд любительских клубов.

Карьера в сборной 
Олбистон провёл 14 матчей за сборную Шотландии, дебютировав за неё 14 октября 1981 года в матче со сборной Северной Ирландии. Сыграл один матч на чемпионате мира 1986 года (это была ничья со сборной Уругвая).

После завершения карьеры игрока 
В 1996 году Олбистон стал главным тренером клуба «Дройлсден», в котором он ранее выступал как игрок. С 2000 по 2004 годы был тренером в молодёжной Академии «Манчестер Юнайтед». Впоследствии работал на радио. В настоящее время работает на MUTV, официальном телеканале «Манчестер Юнайтед», комментируя матчи резервного и молодёжного состава «Юнайтед».

Достижения 
 Манчестер Юнайтед

 Чемпион Второго дивизиона: 1974/75
 Обладатель Кубка Англии (3): 1977, 1983, 1985
 Обладатель Суперкубка Англии (2): 1977, 1983
 Итого: 6 трофеев

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста  на официальном сайте «Манчестер Юнайтед» 
 Профиль футболиста  на официальном сайте Шотландской футбольной ассоциации 

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»
Игроки ФК «Данди»
Игроки ФК «Дройлсден»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Молде»
Игроки ФК «Ситтингборн»
Игроки ФК «Уиттон Альбион»
Игроки ФК «Честер Сити»
Игроки ФК «Честерфилд»
Игроки ФК «Эр Юнайтед»
Тренеры ФК «Дройлсден»